Su Zong, zwany Li Yu (711-762) – cesarz chiński z dynastii Tang 
 Dai Zong, zwany Li Yu (727-779) – cesarz chiński z dynastii Tang
 Li Houzhu, zwany Li Yu (936-978) – ostatni cesarz Południowego Tang (państwa w południowych Chinach w X wieku)
 Li Yu (1610-1680) – chiński pisarz
 Li Yu – chiński łyżwiarz
 Li Yu (ur. 1974) – chińska reżyserka filmowa